Флаг муниципального образования Го́рское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 января 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6677.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в белом и голубом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле лазоревый (синий, голубой) прямой четырёхконечный вписанный крест, обременённый серебряной звездой».

Обоснование символики 
В серебряном поле лазоревый (синий, голубой) прямой равноконечный вписанный крест, обременённый серебряной звездой — напоминание о Куковой горе и Пашекозельском погосте — наиболее старинных населённых пунктах на территории Горского сельского поселения. Исторические документы повествуют легенду о явлении иконы «Пречистые Богородицы и Присно девы Марии с превечным младенцом на руку своею» на Куковой горе при реке Паше в 1383 году, «где уже существует погост издавна», в честь её тут же была сооружена часовня. Отсюда икона скрылась и явилась в воздухе над рекою Тихвиною, где и остановилась окончательно.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений. Напоминание о реках и озёрах на территории Горского сельского поселения (реки: Паша, Нудокса, Сапа, Пяхта; ручей Пигай, 22 озера: Залющик, Нузерица, Заозерье, Большая Валдость, Малая Валдость, Островское, Жалничи, Имоловское, Чаголинское, Нутино, Лебяжье, Светлое, Чёрное, Гусиное, Рандожское, Вальское, остальные без названия).

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда. Цвет красоты северной природы.

Примечания 

Флаги с изображением звёзд